

Geografia
 Siena – comune italiano, capoluogo dell'omonima provincia in Toscana
 Repubblica di Siena – stato indipendente esistito dal XII al XVI secolo
 Compartimento di Siena – suddivisione amministrativa del Granducato di Toscana

Sport
  – principale società calcistica di Siena
 CUS Siena – società polisportiva partecipata dagli studenti dell'Università degli Studi di Siena
 Virtus Siena – società di pallacanestro della città di Siena, che milita attualmente in Divisione Nazionale A

Persone
 Emilio Siena – ex calciatore italiano, di ruolo portiere
 Eugenio Siena – pilota automobilistico italiano
 Piero Di Siena – politico e giornalista italiano
 Romolo Siena – regista italiano

Altro
 Siena – gioco da tavolo ambientato al tempo della Repubblica di Siena
 Siena – variante del nome proprio di persona inglese femminile Sienna
 Fiat Siena – vettura prodotta dalla casa automobilistica italiana Fiat

Altri progetti